Fuori dal tempo – singolo del 1997 dei Bluvertigo
Fuori dal tempo (Out of Time) – film del 2000 diretto da Ernest Thompson